Tritirachium är ett släkte av svampar. Tritirachium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tritirachium